Sandan kan syfta på:
 Sandan, nivå i den japanska nivågraderingen dangrad.

Geografi

Kambodja 
1 Sandan (distrikt), Kompong Thom,

Kina 
2 Sandan Zhen, socken, Yunnan, 

Robotskapade Kambodjaförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar